Червонець — воїн з'єднання радянських військ, сформованого урядом Радянської України в грудні 1917 р.; червоний козак.

 Червонець Костянтин Миколайович (* 1988) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Червінець

Примітки